Kaita kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaita, Jyväskylä, Mellersta Finland, 
 Kaita, Leppävirta, Norra Savolax, 
 Kaita, Sankt Michel, Södra Savolax, 
 Kaita, Vederlax, Kymmenedalen, 
 Kaita (vid Lempisaari, Nådendal), Egentliga Finland,  (2 ha)
 Kaita (vid Luonnonmaa, Nådendal), Egentliga Finland,  (65 ha)

Japan 

 Kaita, Hiroshima, kommun i Hiroshima prefektur,

Robotskapade Finlandförgreningar